Chelidonium — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Chelidonium (Чистотел) — род цветковых растений семейства маковых;
 Chelidonium — род жесткокрылых насекомых.